Самбо — многозначный термин.

 Самбо — вид спортивной борьбы.
 Самбо — потомки от смешанных браков негроидной расы и индейцев.
 Самбо — форма брака в Швеции, регистрируемая лишь в налоговой в качестве совместного проживания.
 Самбо, Намади (род. 1954) — нигерийский политик, вице-президент Нигерии.

См. также 
 
 Самбо-70